Sigüés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sigüés (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Sigüés (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar